Таймлесс  или «Трилогия драгоценных камней» () — книжная трилогия в стиле фэнтези немецкой писательницы Керстин Гир:

 Таймлесс. Рубиновая книга (, «Алый рубин», 2009).
 Таймлесс. Сапфировая книга (, «Синий сапфир», 2010).
 Таймлесс. Изумрудная книга (, «Зелёный изумруд», 2011).

 Таймлесс — кинотрилогия, экранизация серии романов:

 Таймлесс. Рубиновая книга (Германия, 2013 год).
 Таймлесс 2: Сапфировая книга (Германия, 2014 год).
 Таймлесс 3: Изумрудная книга (Германия, 2016 год).